Курокава Юдзи (黒川祐次|くろかわゆうじ|kuɾokawa juːdʑi; 1944, Айти, Японская империя) — японский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии.

Биография 
Родился в 1944 году в префектуре Айти. 

В 1976 окончил Токийский университет, факультет международных отношений. Почётный профессор.

С 1977 по 1981 — 1-й секретарь посольства Японии в Пакистане.

С 1981 по 1983 — заместитель директора отдела Управления Юго-Западной Азии МИД Японии в Токио.

С 1983 по 1986 — директор отдела технического сотрудничества Управления экономического сотрудничества МИД Японии.

С 1986 по 1989 — советник посольства Японии в Швейцарии и Таиланде.

С 1994 по 1996 — генеральный консул в Монреале.

С 1996 по 1999 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Киеве (Украина). Прилагал усилия для популяризации Украины в Японии. Автор книги по истории Украины на японском языке.

Генеральный директор управления иностранных дел палаты представителей японского парламента.

Ссылки 
 "П. Н. Игнатьев". Юдзи Курокава // Украинская дипломатическая энциклопедия: В 2-х т./Редкол.:Л.  Губерский (председатель) и др. — К.:Знания Украины, 2004 — Т.1 — 760с. ISBN 966-316-039-X
 Инспейс-Медиа

Выпускники Токийского университета
Дипломаты Японии
Послы Японии на Украине